Jurij Mykytyneć (, ur. 12 listopada 1973) – ukraiński skoczek narciarski. Uczestnik mistrzostw świata seniorów (1999) oraz zimowej uniwersjady (1995).

Mykytyneć w lutym 1999 wystąpił na mistrzostwach świata seniorów, zajmując indywidualnie 60. (większa skocznia) i 64. (mniejsze) lokaty. W lutym 1995 w Astún wziął udział w zimowej uniwersjadzie – w konkursie indywidualnym był 31., a w rywalizacji drużynowej z ukraińskim zespołem uplasował się na 6. pozycji.

W latach 1998–1999 ośmiokrotnie przystępował do rywalizacji w Pucharze Świata, w sumie 7 razy odpadając w kwalifikacjach (w sezonie 1997/1998 w konkursach w Zakopanem, a w sezonie 1998/1999 w Oberhofie, grudniowej rywalizacji w Harrachovie oraz w zawodach w Zakopanem). W głównej części zmagań wystąpił tylko raz – 7 lutego 1999 w Harrachovie zajął 53. miejsce.

W latach 1995–1999 wystąpił w 25 konkursach Pucharu Kontynentalnego, ani razu nie zdobywając punktów do klasyfikacji generalnej tego cyklu, najlepszy wynik notując 20 grudnia 1997 w Lahti, gdzie był 35.

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Uniwersjada

Indywidualnie

Drużynowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Ukraińscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1974